Амар — колишній муніципалітет у Франції, регіон Нормандія, департамент Кальвадос.

 Амар (ім'я)